Die Sony Ericsson Open 2008 waren ein Tennisturnier, welches vom 24. März bis 6. April 2008 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das zweite von neun Turnieren der ATP Masters Series, die traditionell zwei Wochen dauern. Parallel dazu fanden in Miami auch die Sony Ericsson Open der Damen statt. In diesen Wochen fanden keine anderen Turniere der ATP statt.

Titelverteidiger im Einzel war Novak Đoković, der wenige Tage nach seinem Sieg im Masters in Indians Wells überraschend in der zweiten Runde gegen Kevin Anderson ausschied. Im Finale gewann der an vier gesetzte Nikolai Dawydenko gegen den Setzlistenzweiten Rafael Nadal in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2. Im Doppel waren die Zwillinge Bob und Mike Bryan das vorherige Jahr erfolgreich. Sie verteidigten ihren Titel gegen die Paarung Mahesh Bhupathi und Mark Knowles und setzten sich mit 6:2 und 6:2 durch. Es war der insgesamt 45. Titel der beiden.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.520.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.770.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. März 2008 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 116 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 50 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)